Gartenau ist eine Ortsbezeichnung:
 Gartenau (Gemeinde Grödig) im Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg, Österreich
 Gartenau (Gemeinde Hallein) im Bezirk Hallein, Bundesland Salzburg, Österreich
 Gartenau, bis 1938 Saddek im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, nach 1945: Sadek (Janowo), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen